

Статистика запусков

По стране изготовителя РН 

Примечание: По некоторым данным, в других источниках отсутствует, возможно неудача 9 июня  Тайюань .  В этой статистике не учитывается.
Источники (1) (2), (3)

По стране оператора запуска

По определенным операторам запуска

По космодрому

По РН

По модификации РН

Примечания